Ямськи́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

Ямський провулок — зниклий провулок у місті Київ.
 Ямський провулок — провулок у місті Запоріжжя.

Провулки